Sezon (1905) był 5. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 9 drużyn. W turnieju uczestniczyły tylko zespoły z Budapesztu i okolic. Tytułu nie obroniła drużyna MTK. Nowym mistrzem Węgier został zespół Ferenczvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobył Jenő Károly, który w barwach MTK strzelił 13 goli.

Uczestnicy

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1905 w Austro-Węgrzech
1905 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech